Kulikowo () ist der Name von Orten in Russland:
 Kulikowo (Altai), Dorf in der Region Altai
 Kulikowo (Archangelsk, Krasnoborsk, Dorf), Dorf im Rajon Krasnoborsk, Oblast Archangelsk
 Kulikowo (Archangelsk, Krasnoborsk, Siedlung), Siedlung im Rajon Krasnoborsk, Oblast Archangelsk
 Kulikowo (Kaliningrad, Selenogradsk, Kowrowo), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Strobjehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kulikowo (Kaliningrad, Selenogradsk, Pereslawskoje), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Elchdorf, bis 1906: Pojerstieten bei Wargen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kulikowo (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Kulikowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Kulikowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Kulikowo (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow, Oblast Moskau
 Kulikowo (Moskau, Wolokolamsk), Dorf im Rajon Wolokolamsk, Oblast Moskau
 Kulikowo (Wologda, Kadui), Dorf im Rajon Kadui, Oblast Wologda
 Kulikowo (Wologda, Weliki Ustjug), Dorf im Rajon Weliki Ustjug, Oblast Wologda

Siehe auch: Schlacht auf dem Kulikowo Pole